Weitmoos ist der Name folgender Orte:

 Weitmoos (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weitmoos (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weitmoos (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weitmoos (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weitmoos (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Weidmoos